Паниндикуаро има више значења:

 Општина Паниндикуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паниндикуаро (Паниндикуаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику